Tabak  bezeichnet:

 Die Pflanzengattung Nicotiana
 Tabak, ein aus Vertretern dieser Gattung (hauptsächlich Nicotiana tabacum) hergestelltes Produkt
 Tabak (1962), bulgarisches Filmdrama von 1962
 als Tabak-Indianer den nordamerikanischen Stamm der Tionontati

Tabak oder Tabăk ist der Name folgender Personen:

 Hüseyin Tabak (* 1981), Regisseur und Drehbuchautor
 Mykola Tabak (* 1956), ukrainischer Marathonläufer
 Romana Tabák (* 1991), slowakische Politikerin und ehemalige Tennisspielerin
 Tino Tabak (* 1946), neuseeländischer Radrennfahrer
 Žan Tabak (* 1970), kroatischer Basketballspieler und -trainer